Néoréalisme, mouvement artistique des années 1940 et 1950.
 Néoréalisme au cinéma.
 Néoréalisme (New Realism), mouvement philosophique qui a émergé aux États-Unis au début du XXe siècle.
 Néoréalisme (relations internationales), années 1980.
 Néoréalisme () : terme qui qualifie le style de peinture d'artistes contemporains tels que Lucian Freud, en Angleterre, Eric Fischl aux USA ou Liu Xiaodong en Chine.